Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Rushmere – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Rushmere (Ipswich) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Rushmere (Suffolk Coastal) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk w Friston
 Rushmere (Waveney) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Rushmere St. Andrew – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk

Miasta w USA:
 Rushmere – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Isle of Wight